Донское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Артамошкин.

Административное устройство 
В состав Донского сельского поселения входят:
 хутор Артамошкин;
 хутор Белая Балка;
 хутор Ботановский;
 хутор Крутой.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района